Gustave Joseph Victor Barrier (1853-1945), vétérinaire français.
 Gustave François Julien Barrier (1860-1931), religieux, peintre et écrivain catholique français.
 Gustave Barrier (1871-1953), peintre français.